Muskogee o Creek – tribù di nativi americani
 Lingua muskogee o lingua creek (codice ISO 639-2 alpha 3 mus)
 Muskogee – capoluogo della Contea di Muskogee, Oklahoma (Stati Uniti d'America)